Luca Brecel (ur. 8 marca 1995 w Dilsen-Stokkem, Belgia) – belgijski snookerzysta zawodowy. We wczesnej fazie kariery oceniany był przez komentatorów jako jeden z najbardziej obiecujących, wschodzących talentów. Plasuje się na 42 miejscu pod względem zdobytych setek w profesjonalnych turniejach, ma ich łącznie 186.

Kariera

Początki 
W turnieju World Series of Snooker 2008 pokonał 5 do 3 byłego mistrza świata, ówczesny numer 18 na liście rankingowej, Kena Doherty’ego. Natomiast w styczniu 2010, w meczu towarzyskim na wystawie w Belgii pokonał 4-1 Stephena Hendry’ego, który był wówczas w czołowej szesnastce zawodników.

W grudniu 2010 Luca Brecel został uhonorowany tytułem Belgijskiego Sportowca Roku.

W maju 2011 roku otrzymał dziką kartę na sezon 2011/2012.

Kariera profesjonalna 
Jego pierwszym zwycięstwem w karierze zawodowego snookerzysty był mecz z Anthonym Hamiltonem w ramach PTC 1. Brał także udział w pozostałych turniejach z serii PTC, dochodząc najdalej do ostatniej 32 (w PTC 2, 8 i 9).

Największym osiągnięciem w sezonie 2011/2012 belgijskiego snookerzysty było zakwalifikowanie się do mistrzostw świata, tym samym stając się najmłodszym w historii snookerzystą, który tego dokonał. Pobił przy tym rekord Stephena Hendry’ego, który co prawda dokonał tego również w wieku 17 lat, ale był od Brecela wówczas blisko 2 miesiące starszy. Po kwalifikacjach Luca Brecel przegrał jednak w pierwszej rundzie 5–10 z przyszłym półfinalistą Stephenem Maguire.

Pierwszy wygrany przez Brecela turniej rankingowy to China Championship 2017. Pokonał wówczas w finale Shauna Murphy’ego 10-5, wcześniej wyeliminował m.in. Marco Fu i Ronniego O’Sullivana.

Zwycięstwo w Chinach pozwoliło mu na udział w turnieju Champion of Champions 2017. Pokonał tam w pierwszej rundzie Judda Trumpa 4 do 0 i mistrza świata Marka Selby’ego 6 do 4. W półfinale przegrał z Shaunem Murphym 6 do 4.

W sezonie 2021/22 Brecel dotarł do finału turnieju UK Championship 2021, zostając tym samym pierwszym Europejczykiem spoza Wysp Brytyjskich, który dotarł do finału tych rozgrywek. W drodze do decydującego meczu pokonywał kolejno: Xu Si (6:2), Toma Forda (6:5), Stephena Maguire'a (6:0), Anthony'ego Hamiltona (6:1), Anthony'ego McGilla (6:2) i Kyrena Wilsona (6:4 - w meczu tym zbudował sześć breaków minimum 80-punktowych, w tym cztery stupunktowe). W finale Belg przegrał z Chińczykiem Zhao Xintongiem 5:10.
Zaledwie tydzień później dotarł do finału turnieju Scottish Open 2021, który wygrał pokonując Johna Higginsa 9-5 tym samym zdobywając swój drugi tytuł rankingowy w karierze.

Tabela z osiągnięciami w ważniejszych turniejach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Luca Brecel – profil w serwisie 147.com.pl 
 Oficjalna witryna
 

Belgijscy snookerzyści
Urodzeni w 1995